Суперкубок Испании по футболу 1999 года () — 14-й розыгрыш турнира, проводившегося каждый год, начиная с 1982 года, ежегодный футбольный турнир, в котором встречаются чемпионы Ла Лиги и обладатели Кубка Испании предыдущего сезона. Состоит из двух матчей.

В этом розыгрыше встречались победитель чемпионата Испании сезона 1998/99 «Барселона» и обладатель Кубка Испании сезона 1998/99 «Валенсия».

Первый матч состоялся 8 августа на стадионе Месталья в Валенсии и завершился победой «Валенсии» со счетом 1:0.

Ответная игра состоялась 15 августа в Барселоне на стадионе Камп Ноу. Результатом матча стала ничья со счетом 3:3.

По сумме двух встреч (4:3) победила и завоевала Суперкубок Испании по футболу команда «Валенсия», в первый раз в своей истории став победителем турнира.

Первый матч

Отчет о матче

Второй матч

Отчет о матче

Ссылки 
 Суперкубок на RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 1999 году
Август 1999 года
События 8 августа
Спортивные соревнования в Валенсии
События 15 августа
Спортивные соревнования в Барселоне
Спорт в Испании в 1999 году